Success - termo em inglês que corresponde em português a "sucesso".

Localidades

Success (Arkansas)

Desambiguação